Лесама (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 16,8 км².

История 
Город основан в 1024 году. До 1989 года назывался Санта-Мария-де-Лесама.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Lezama en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи
Переименованные населённые пункты Испании